Лейзеро́вич — еврейская патронимическая фамилия и отчество (от мужского имени Лейзер). Известные носители:

 Лейзерович, Евгений Гедеонович (Могилевский, 1945—2023) — советский и бельгийский пианист и музыкальный педагог.
 Лейзерович, Евгений Ефимович (1927—2014) — советский и российский географ.
 Лейзерович, Израиль (1901—1944) — польский эсперантский писатель, журналист.
 Лейзерович, Исидор Лазарь (Ицхок-Лейзер, 1883—1927) — еврейский прозаик, издатель, филантроп, журналист.
 Лейзерович, Яков Владимирович (род. 1925) — советский кинооператор.

Также 
 Лейзеровиц, Энтони (род. 1966) — американский учёный в области социально-экономической географии.